Joegoslavisch voetbalelftal (mannen)
 Joegoslavisch voetbalelftal (vrouwen)